

Geografia

Austria 
 Bad Radkersburg (già Radkersburg) – città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Distretto di Radkersburg – distretto soppresso con capoluogo Bad Radkersburg
 Radkersburg Umgebung – ex comune ora accorpato a Bad Radkersburg, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Slovenia 
 Oberradkersburg – antico nome tedesco del comune di Gornja Radgona (Oltremura)